Because ():
 Because — песня The Beatles;
 Because — песня The Dave Clark Five;
 Because — песня Ги д’Ардело;
 Because — песня Джессики Мобой.